Соревнования по скелетону на зимних Олимпийских играх 1948 в Санкт-Морице прошли на трассе «Креста Ран». Был разыгран 1 комплект наград. Соревнования выиграл итальянец Нино Биббия, серебро, как и двадцать лет назад, получил американец Джон Хитон. Бронзовая медаль досталась англичанину
Джону Краммонду.

Медалисты

Ссылки 
 1948 skeleton results
 1948 Winter Olympics results, including skeleton 
 Austrian Olympic Committee results on 1948 skeleton 
 
 Skeletonsport.com results

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1948
1948 год в скелетоне
Скелетон в Швейцарии